Stockhammer steht für:

 Stockhammer, ein Handwerkzeug

Stockhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Stockhammer (* 1971), österreichische Kunsthistorikerin
 Carina Stockhammer (* 1991), österreichische Handballspielerin
 Johann Stockhammer (* 1960), deutscher Designer
 Jonathan Stockhammer (* 1969), amerikanisch-deutscher Dirigent
 Michael Stockhammer (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Morris Stockhammer (1904–1972), österreichischer Jurist und US-amerikanischer Philosoph
 Nikolai  Stockhammer (1944–2011), österreichischer Übersetzer und Autor (Pseudonyme: Peter Danner, Jo Arming)
 Philipp W. Stockhammer (* 1977), deutscher Prähistoriker, Archäologe und Hochschullehrer
 Robert Stockhammer (* 1960), deutscher Komparatist
 Wolfgang III. Stockhammer (1842–1921), österreichischer Priester, Abt von Michaelbeuern